Bruce Matthews est le nom de plusieurs personnes :
 Bruce Matthews (militaire) (1909-1991), commandant de la  d'infanterie canadienne lors de la Seconde Guerre mondiale
 Bruce Matthews (football américain) (1961-), joueur de football américain